Witte dolfijn of beloega
 Belugasteur (Huso huso), de steur waarvan de eieren  verwerkt worden tot Iraanse kaviaar
 Airbus A300-600ST Beluga, een transportvliegtuig
 Airbus A330-743L BelugaXL, een transportvliegtuig 
 Beluga (Alaska), een plaats in Alaska
 Beluga (restaurant), het met een Michelinster bekroond restaurant in Limburg
 Beluga SkySails (schip, 2008), een vrachtschip
 Colpotrochia beluga, een insect